El pes semipesant va ser una de les vuit proves de boxa que es disputaren als Jocs Olímpics d'Amsterdam  de 1928. Com en les altres proves de boxa estava reservada a homes. La competició es va disputar entre el 8 i l'11 d'agost de 1928. El pes semipesant era la segona categoria més pesada en aquesta edició dels Jocs i sols hi podien participar boxejadors que pesessin fins a 79,4 kg. Hi van prendre part 16 atletes de 16 nacions diferents.

Medallistes

Quadre

Referències

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  Boxa - Amsterdam 1928  a sports-reference.com

Boxa als Jocs Olímpics d'estiu de 1928